Spojení písmen I a Q může mít různé významy:

IQ 
 IQ – kód ISO 3166-2 pro Irák
 Inteligenční kvocient
 IQ (hudební skupina) – anglická hudební skupina
IQ 151 - československý osmibitový počítač

.iq 
 .iq – internetová doména nejvyššího řádu pro Irák